Trauma se referă cel mai adesea la:

 Traume majore , în medicina fizică, leziuni fizice grave cauzate de o sursă externă
 Traumatism psihologic , un tip de leziune a psihicului care apare ca urmare a unui eveniment dureros
 Vătămare traumatică , vătămare fizică bruscă cauzată de o forță externă, care nu se ridică la nivelul traumei majore

Trauma se poate referi și la:

Oameni 

 Traumă (luptător)
 Trauma II (născut în 1982), luchador mexican enmascarado sau luptător profesionist mascat

Arte, divertisment și media

Filme 

 Trauma (film din 1962) , un film american de Robert M. Young
 Red Rings of Fear (1978), un film cunoscut uneori ca Trauma
 Trauma (film din 1993) , un film de groază de Dario Argento
 Trauma (film din 2004) , un thriller psihologic de Marc Evans

Muzică

Grupuri și case de discuri [ editați sursa ] 

 Trauma (trupă americană) , o trupă americană de heavy metal
 Trauma (trupă germană) , o trupă germană de transă
 Trauma (formație poloneză) , o formație poloneză de death metal
 Trauma Records , o casă de discuri

Albume 

 Trauma (album DJ Quik) , 2005
 Trauma (I Prevail album) , 2019

Melodii 

 „Trauma” (cântecul lui Ayumi Hamasaki) , un cântec de Ayumi Hamasaki
 Trauma, o melodie a unei formații de rock progresiv Snovi
 Trauma, o melodie a grupului sud-coreean de băieți SEVENTEEN
 „Ziua Doisprezece: Trauma”, un cântec de Ayreon din The Human Equation
 „ Glitter and Trauma ”, o piesă de Biffy Clyro, care deschide albumul lor din 2004, Infinity Land

Periodice 

 Trauma (jurnal) , un jurnal medical trimestrial evaluat de colegi
 Trauma, violență și abuz , un jurnal academic evaluat de colegi, care acoperă cercetările

Televiziune 

 Trauma (serial TV canadian) , o dramă medicală din 2010, situată la Montreal
 Trauma (serial TV american) , o dramă medicală din 2009, situată în San Francisco

Alte utilizări în artă, divertisment și media 

 Trauma (benzi desenate) , un personaj asociat cu Avengers: The Initiative in the Marvel Universe
 Trauma (roman) , un roman din 2008 al autorului britanic Patrick McGrath
 Trauma (joc video) , un joc de aventură grafică din 2011
 Trauma Center (seria de jocuri video) , un joc video bazat pe chirurgie
 Trauma Studios , o companie americană de dezvoltare de jocuri pe computer

Medicină 

 Traumatisme dentare , traume la dinți și / sau gingii și / sau țesuturi moi din apropiere
 Echipa de traume , un grup multidisciplinar de lucrători din domeniul sănătății care lucrează împreună
 Alopecie traumatică , o afecțiune cutanată care rezultă din tragerea forțată a părului scalpului
 Foliculoza anserinică traumatică , o hiperkeratoză foliculară asemănătoare cu pielea de gâscă
 Chistul osos traumatic , o afecțiune a maxilarelor
 Neuromul traumatic , un tip de neurom care rezultă din traumele unui nerv, de obicei în timpul unei proceduri chirurgicale
 Traumatologie , studiu științific al leziunilor cauzate de surse externe